Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина — российское проектно-конструкторское бюро, одно из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники. Находится в Москве (бывший завод № 240).

Оператором предприятия является Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» (ПАО «Ил»), являющееся головным предприятием дивизиона транспортной авиации ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».

Из-за вторжения России на Украину авиационный комплекс находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Украины и Японии.

История 
Основано 13 января 1933 года приказом заместителя Народного комиссара тяжёлой промышленности СССР и начальника Главного управления авиационной промышленности Баранова П. И. об образовании на заводе № 39 имени В. Р. Менжинского Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) для организации замкнутого цикла проектирования и производства лёгких самолётов. Начальником ЦКБ и заместителем директора завода был назначен С. В. Ильюшин. Ранее носило название «КБ им. С. В. Ильюшина». Одновременно Сергей Владимирович руководил конструкторской бригадой № 3. В сентябре 1935 года бригада Ильюшина была преобразована в Опытное конструкторское бюро авиазавода им. В. Р. Менжинского, а Сергей Владимирович стал Главным конструктором ОКБ.

За всю историю предприятием разработано более 100 типов летательных аппаратов.

В 1940-х годах началось производство первых отечественных пассажирских массовых самолетов, которые положили начало созданию воздушной транспортной авиации в СССР. 

В 1967 году начал эксплуатироваться Ил 62.

В 1970 году должность главного конструктора занял Г. В. Новожилов.  

В 1971 году был разработан тяжелый военно-транспортный самолет.

24 декабря 1993 года Московский машиностроительный завод имени С. В. Ильюшина согласно Приказу № 4 Департамента авиационной промышленности переименован в Открытое Акционерное Общество имени С. В. Ильюшина.

14 апреля 1994 года Распоряжением Правительства РФ № 475-р компания преобразована в акционерное общество открытого типа «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».

8 апреля 1996 года компания переименована в Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».

В 2005 году на должность генерального конструктора был назначен В. В. Ливанов. 

Осенью 2012 года прошли испытания испытания глубоко модернизированной версии Ил–76МД–90А. 

В июле 2017 года компания переименована в Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».

Самолёты 
Наиболее известные образцы самолётов:

Военные 
 штурмовики Ил-2, Ил-10, Ил-102;
 бомбардировщики Ил-4 и Ил-28;
 противолодочный самолёт Ил-38.

Пассажирские самолёты 
 Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62, Ил-86, Ил-96, Ил-114, Ил-114-100, Ил-103.

Транспортно-грузовые самолёты 
 Ил-12Д, Ил-14Т, Ил-76 и его модификации; Ил-114Т, Ил-96Т.

Галерея

Проекты 
Текущие проекты/план разработки:
 Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В грузоподъёмностью до 5-6 тонн (на замену Ан-26 и Ан-72/74);
 Средний военно-транспортный самолёт Ил-276 грузоподъёмностью до 20 тонн (на замену Ан-12);
 Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А (на замену Ил-76МД/МД-М);
 Семейство сверхтяжёлых перспективных транспортных самолётов ПАК ВТА грузоподъёмностью до 80 и более тонн (на замену Ан-22 и Ан-124);
 Самолёт радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП «Порубщик»;
 Дальнемагистральный пассажирский аэробус Ил-96-400М;
 Региональный самолёт Ил-114-300.

Деятельность 
Предприятие занимается разработкой, испытаниями, сертификацией гражданской и военной авиационной техники. Производство самолётов, разработанных КБ, осуществляется в ПАО «ВАСО» (Воронежское акционерное самолётостроительное общество), которое серийно выпускает самолёты Ил-96, Ил-96Т, Ил-112 и на ОАО «РСК „МиГ“ ЛАПИК» (Луховицкий авиационный производственно-испытательный комплекс), которое выпускает самолёт Ил-103. Также компания выпускает некоторые детали для самолётов А320 и А380.

Акционеры 
 ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» — 8,99 % акций
 АО «Объединённая авиастроительная корпорация — Транспортные самолёты» — 78,49 % акций
 Частные инвесторы — 12,52% акций

Награды 
 1942 год — Орден Ленина
 1944 год — Орден Красного Знамени
 1969 год — Орден Трудового Красного Знамени
 1983 год — Орден Октябрьской Революции

Руководство 
 Генеральный директор с декабря 1995 года по май 2014 года — Виктор Владимирович Ливанов;
 Генеральный директор с мая 2014 года — Юрий Михайлович Юдин;
 Генеральный директор с сентября 2014 года — Сергей Алексеевич Сергеев;
 Генеральный директор с апреля 2015 года — Сергей Владимирович Вельможкин;
 Генеральный директор с мая 2017 по апрель 2019 года — Алексей Дмитриевич Рогозин;
 Генеральный директор с апреля 2019 года — Юрий Владимирович Грудинин;
 Управляющий директор с июня 2020 года — Сергей Ярковой.

Примечания

Литература 
 Егоров Ю. А. Самолеты ОКБ С. В. Ильюшина. — М.: Русавиа, 2003. — 333 с.

Ссылки 
 Официальный сайт (архив)

Авиастроительные компании России
Конструкторские бюро СССР
Конструкторские бюро России
Компании Москвы
Оборонные компании России
Производители вооружений России
Базы Московского физико-технического института
Объединённая авиастроительная корпорация
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину